Plusieurs localités s'appellent Topsham :

États-Unis 

 Topsham est une ville du Maine.
 Topsham (CDP) est une census-designated place située dans cette ville.
 Topsham est une ville du Vermont.

Royaume-Uni 

 Topsham est une ville du Devon, dans la banlieue d'Exeter.